Bobovica je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,21 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 285 stanovnika, a 73 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor